La nazionale di calcio femminile dell'eSwatini è la rappresentativa calcistica femminile dell'eSwatini, fino al 2018 noto come Swaziland, ed è posta sotto l'egida della Federazione calcistica dell'eSwatini (eSwatini Football Association - EFA).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, risultando inattiva da oltre 18 mesi la nazionale femminile non occupa alcuna posizione nel FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, , Coppa delle Nazioni Africane (fino al 2014 indicato come Campionato africano), ai Giochi olimpici estivi e ai Giochi panafricani.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1999: non qualificata
 2003: non partecipante
 2007: non partecipante
 2011: non partecipante
 2015: non partecipante
 2019: non partecipante
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1998: non qualificata
 2000: non partecipante
 2002: non partecipante
 2004: non partecipante
 2006: non partecipante
 2008: non partecipante
 2010: non partecipante
 2012: non partecipante
 2014: non partecipante
 2016: non partecipante
 2018: non partecipante
 2022: non qualificata

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica dell'eSwatini
 Nazionale di calcio dell'eSwatini

eSwatini
Femminile